Verkleinwoord van Vleugel, verder:
 Grijs zandvleugeltje
 Monniksvleugeltje
 Variabel zandvleugeltje